«Ночь в баре Макку́ла» () — комедийный художественный фильм, снятый режиссёром  в 2001 году.

Сюжет 

Красавица Джуэл в паре с неким отмороженным типом по прозвищу Юта занимаются мелким грабежом. Джуэл благодаря своей неотразимости работает как наживка, заманивая очередного клиента в свои сети. Когда дело доходит до отъёма собственности, в дело вступает Юта.

Молодой человек по имени Рэнди (Мэтт Диллон) работает барменом в ночном заведении и однажды оказывается в подобном переплёте. Однако на этот раз всё пошло не как обычно, и ситуация грозила выйти из под контроля, когда разъярённый Юта взялся за Рэнди всерьёз. Джуэл убивает своего напарника, и с этого момента жизнь Рэнди круто меняется: обольстительная Джуэл поселяется в его доме и стремится осуществить свои заветные мечты. Параллельно ведётся расследование убийства, в ходе которого Джуэл знакомится с детективом Делингом и буквально сводит его с ума. Затем Рэнди знакомит Джуэл с семьёй своего брата — адвоката Карла Хардинга. Последний также теряет голову от Джуэл. Она успешно чередует свидания с тремя персонажами, и никто из них не подозревает об этом.

Всю историю, развернувшуюся в фильме, Рэнди рассказывает некоему мистеру Бормайстеру (Майкл Дуглас), который за определённую сумму берётся избавить парня от Джуэл и свалившихся на него тяжких перемен. Параллельно детектив Делинг рассказывает о происходящем своему другу — пастору Джимми, и, наконец, адвокат Хардинг откровенничает обо всём происшедшем со своим психоаналитиком.

Три линии, постоянно переплетаясь, ведут к финальной сцене с участием всех персонажей и в итоге — к неожиданной развязке.

В ролях

Ссылки 
 «Ночь в баре Маккула» 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2001 года
Детективные фильмы США
Фильмы Харальда Цварта
Фильмы США 2001 года